Бёрц ( — шведская фамилия. Известные носители:

 Бёрц, Даниель (род. 1943) — шведский композитор.
  (род. 1940) — шведский художник.
  (1904—1998) — шведский художник.
  (род. 1967) — шведская журналист и фотограф.
  (1899—1993) — шведская защитница прав животных.